Trviž je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, Istarska županija.

Poznate osobe 
Petar Sironić, hrvatski preporoditelj, narodnjak

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 425 stanovnika te 113 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji